Табла (, дъска) може да се отнася за:
 табла – поднос
 табла – страница от тясна страна на легло
 табла – настолна игра на дъска със зарове
 табла – народен музикален инструмент в Южна Азия